Live at Montreux 2003 – album dal vivo degli Yes
 Live at Montreux 2003 – – album dal vivo dei Jethro Tull del 2007
 Live at Montreux 2003 – video dei Jethro Tull del 2007